Den Namen Art Students league tragen mehrere US-amerikanische und Kanadische Kunstschulen:

 Art Students League of New York
 Art Students League of Denver
 Art Students League (Toronto)
 University of Alabama Art Students League